Ка́менка:

 Каменки () — род птиц семейства мухоловковых.
 Каменка — тип печи, применяющийся для бань и саун.
 Каменка — спортивный аэродром в Днепре.
 Каменка — аэродром в посёлке Каменка Мезенского района Архангельской области.
 Каменка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Каменка — проектируемая станция метро в Санкт-Петербурге.
 Каменка — остров в Псковском озере.
 Каменка — остров в дельте Колымы. 
 Каменка — военный полигон в Ленинградской области.
 Камёнка — сельская гмина (волость) в Польше.

Персоналии 
 Каменка, Александр Борисович (1888—1969) — французский кинорежиссёр русского происхождения, сын Б. А. Каменки.
 Каменка, Борис Абрамович (1855—1942) — купец 1-й гильдии, банкир, коммерции-советник.
 Каменка, Ойген (1928—1994) — австралийский философ-марксист русско-еврейского происхождения.

Топонимы

Населённые пункты 
См. также

Белоруссия 
Брестская область
 Каменка — деревня в Кобринском районе.

Витебская область
 Каменка — деревня в Браславском районе, Ахремовецкий сельсовет.
 Каменка — деревня в Браславском районе, Плюсский сельсовет.
 Каменка — деревня в Браславском районе, Слободковский сельсовет.
 Каменка — деревня в Верхнедвинском районе.
 Каменка — деревня в Витебском районе.
 Каменка — хутор в Глубокском районе.
 Каменка — деревня в Городокском районе.
 Каменка — упразднённая деревня в Лепельском районе.
 Каменка — хутор в Миорском районе.
 Каменка — деревня в Оршанском районе.
 Каменка — деревня в Поставском районе.
 Каменка — деревня в Сенненском районе.
 Каменка — деревня в Толочинском районе.

Гомельская область
 Каменка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Каменка — деревня в Кормянском районе.
 Каменка — деревня в Мозырском районе.
 Каменка — деревня в Рогачёвском районе, Городецком сельсовете.
 Каменка — деревня в Рогачёвском районе, Курганском сельсовете.
 Каменка — деревня Чечерском районе.

Гродненская область
 Каменка — деревня в Берестовицком районе.
 Каменка — деревня в Гродненском районе.
 Каменка — деревня в Дятловском районе, Дятловский сельсовет.
 Каменка — деревня в Дятловском районе, Меляховичский сельсовет.
 Каменка — деревня в Новогрудском районе, Кошелевский сельсовет.
 Каменка — деревня в Новогрудском районе, Петревичский сельсовет.
 Каменка — хутор в Островецком районе.
 Каменка — деревня в Ошмянском районе, Гольшанский сельсовет.
 Каменка — хутор в Ошмянском районе, Новоселковский сельсовет.
 Каменка — агрогородок в Щучинском районе.
 Каменка — хутор в Щучинском районе.

Минская область
 Каменка — деревня в Борисовском районе, Велятичский сельсовет.
 Каменка — деревня в Борисовском районе, Зембинский сельсовет.
 Каменка — деревня в Борисовском районе, Мётченский сельсовет.
 Каменка — деревня в Дзержинском районе, Негорельский сельсовет.
 Каменка — деревня в Дзержинском районе, Путчинский сельсовет.
 Каменка — деревня в Дзержинском районе, Станьковский сельсовет.
 Каменка — деревня в Копыльском районе.
 Каменка — деревня в Крупском районе.
 Каменка — деревня в Несвижском районе.
 Каменка — деревня в Пуховичском районе.
 Каменка — деревня в Смолевичском районе.
 Каменка — посёлок в Солигорском районе, Октябрьский сельсовет.
 Каменка — посёлок в Солигорском районе, Чижевичский сельсовет.
 Каменка — деревня в Столбцовском районе.
 Каменка — деревня в Узденском районе.
 Каменка — посёлок в Узденском районе.

Могилёвская область
 Каменка — деревня в Бобруйском районе, Глушанский сельсовет.
 Каменка — деревня в Бобруйском районе, Слободковский сельсовет.
 Каменка — агрогородок в Горецком районе.
 Каменка — деревня в Дрибинском районе.
 Каменка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Каменка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Каменка — деревня в Круглянском районе.
 Каменка — деревня в Могилёвском районе, Кадинский сельсовет.
 Каменка — деревня в Могилёвском районе, Заводскослободский сельсовет.
 Каменка — деревня в Мстиславском районе.
 Каменка — агрогородок в Чаусском районе, Каменский сельсовет.
 Каменка — деревня в Чаусском районе, Осиновский сельсовет.
 Каменка — деревня в Чериковском районе, Веремейский сельсовет.
 Каменка — деревня в Чериковском районе, Сормовский сельсовет.
 Каменка — деревня в Шкловском районе, Александрийский сельсовет.
 Каменка — деревня в Шкловском районе, Словенский сельсовет.

Болгария 
 Каменка — село в общине Крумовград Кырджалийской области.

Казахстан 
 Каменка — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Каменка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Каменка — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.
 Каменка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каменка — село в районе Турара Рыскулова Жамбылской области.
 Каменка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Каменка — название села Таусамалы до 2007 года, Карасайском районе Алматинской области.
 Каменка — название села Мойылды до 1999 года, Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каменка — название села Таскала до 2004 года, Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Каменка — прежнее название села Жаркынбаево Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Каменка — село в Глодянском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Каменка — город в Каменском районе.

Россия 
Алтайский край
 Каменка — посёлок в Красногорском районе.
 Каменка — посёлок в Курьинском районе.
 Каменка — село в Кытмановском районе.

Амурская область
 Каменка — село в Архаринском районе
 Каменка — село в Мазановском районе

Архангельская область
 Каменка — деревня в Котласском районе.
 Каменка — посёлок в Мезенском районе.

Башкортостан
 Каменка — деревня в Альшеевском районе.
 Каменка — деревня в Аургазинском районе.
 Каменка — деревня Калтасинском районе, упразднена в 1984 г.
 Каменка — село в Бижбулякском районе.

Белгородская область
 Каменка — хутор в Красненском районе.

Брянская область
 Каменка — посёлок в Брасовском районе
 Каменка — село в Климовском районе.
 Каменка — посёлок в Красногорском районе.
 Каменка — деревня в Рогнединском районе.

Владимирская область
 Каменка — деревня в Александровском районе.
 Каменка — деревня в Меленковском районе.
 Каменка — село в Юрьев-Польском районе.

Волгоградская область
 Каменка — хутор в Новониколаевском районе.
 Каменка — село в Октябрьском районе.
 Каменка — хутор в Урюпинском районе.

Вологодская область
 Каменка — посёлок в Верховажском районе.
 Каменка — деревня в Грязовецком районе.
 Каменка — посёлок в Грязовецком районе.
 Каменка — деревня в Никольском районе, Зеленцовское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Никольском районе, Краснополянское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Воронежская область
 Каменка — село в Воробьевском районе.
 Каменка — посёлок в Каменском районе.
 Каменка — село в Поворинском районе.
 Каменка — хутор в Семилукском районе.

Забайкальский край
 Каменка — посёлок в Читинском районе.

Ивановская область
 Каменка — посёлок городского типа в Вичугском районе.

Иркутская область
 Каменка — посёлок в Баяндаевском районе.
 Каменка — село в Боханском районе.
 Каменка — село в Нижнеудинском районе.

Кабардино-Балкария
 Каменка — село в Чегемском районе.

Калининградская область
 Каменка — посёлок в Багратионовском районе.
 Каменка — посёлок в Гурьевском городском округе.
 Каменка — посёлок в Зеленоградском районе.
 Каменка — посёлок в Полесском районе.
 Каменка — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Каменка — деревня в Барятинском районе, сельское поселение Деревня Асмолово.
 Каменка — деревня в Барятинском районе, сельское поселение Деревня Бахмутово.
 Каменка — деревня в Думиничском районе
 Каменка — деревня в Жиздринском районе.
 Каменка — деревня в Козельском районе
 Каменка — деревня в Мещовском районе.
 Каменка — деревня в Мосальском районе.
 Каменка — деревня в Ферзиковском районе, Сельское поселение Деревня Сугоново.
 Каменка — деревня в Ферзиковском районе, Сельское поселение Деревня Ферзиково.

Кемеровская область
 Каменка — село в Крапивинском районе.
 Каменка — деревня в Промышленновском районе.
 Каменка — деревня в Тяжинском районе.

Костромская область
 Каменка — деревня в Буйском районе.
 Каменка — деревня в Вохомском районе.
 Каменка — упразднённая деревня в Межевском районе.
 Каменка — деревня в Нерехтском районе.
 Каменка — упразднённая деревня в Октябрьском районе.

Красноярский край
 Каменка — деревня в Абанском районе.
 Каменка — деревня в Ачинском районе.
 Каменка — деревня в Богучанском районе.
 Каменка — деревня в Ирбейском районе.

Курская область
 Каменка — деревня в Горшеченском районе.
 Каменка — посёлок в Дмитриевском районе.
 Каменка — хутор в Золотухинском районе.
 Каменка — село в Обоянском районе.

Ленинградская область
 Каменка — деревня в Волховском районе, Бережковское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Волховском районе, Колчановское сельское поселение.
 Каменка — деревня во Всеволожском районе.
 Каменка — посёлок в Выборгском районе.
 Каменка — деревня в Лужском районе.
 Каменка — деревня в Сланцевском районе.
 Каменка — деревня в Тосненском районе.

Липецкая область
 Каменка — деревня в Данковском районе.
 Каменка — деревня в Долгоруковском районе.
 Каменка — село в Задонском районе.
 Каменка — деревня в Измалковском районе.
 Каменка — деревня в Краснинском районе
 Каменка — село в Тербунском районе, Озёрский сельсовет.
 Каменка — деревня в Тербунском районе, Тульский сельсовет.

Мордовия
 Каменка — село в Атюрьевском районе.
 Каменка — село в Атяшевском районе.
 Каменка — деревня в Ромодановском районе.
 Каменка — деревня в Чамзинском районе.

Москва
 Каменка — деревня в Троицком административном округе, поселение Первомайское
 Каменка — деревня в Троицком административном округе, поселение Роговское

Московская область
 Каменка — деревня в Дмитровском районе
 Каменка — деревня в Каширском районе
 Каменка — деревня в Коломенском районе, Проводниковское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Коломенском районе, Хорошовское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Можайском районе.
 Каменка — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Каменка — деревня в городском округе Озёры.
 Каменка — деревня в Серпуховском районе.
 Каменка — деревня в Ступинском районе, сельское поселение Аксиньинское.
 Каменка — деревня в Ступинском районе, городское поселение Малино.
 Каменка — деревня в Ступинском районе, городское поселение Ступино.

Ненецкий автономный округ
 Каменка — деревня в Заполярном районе.

Нижегородская область
 Каменка — село в Арзамасском районе.
 Каменка — деревня в Ветлужском районе.
 Каменка — деревня в Воскресенском районе.
 Каменка — село в Воротынском районе.
 Каменка — деревня в Кстовском районе.
 Каменка — село в Лысковском районе.
 Каменка — деревня в Перевозском районе.
 Каменка — село в Пильнинском районе.
 Каменка — посёлок в Починковском районе, Мадаевский сельсовет.
 Каменка — деревня в Починковском районе, Симбуховский сельсовет.
 Каменка — деревня в Сергачском районе.

Новгородская область
 Каменка — деревня в Демянском районе, Жирковское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Демянском районе, Песоцкое сельское поселение.
 Каменка — деревня в Крестецком районе, Зайцевское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Крестецком районе, Новорахинское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Любытинском районе.
 Каменка — деревня в Маловишерском районе.
 Каменка — деревня в Пестовском районе.
 Каменка — деревня в Поддорском районе.
 Каменка — деревня в Солецком районе, Горское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Солецком районе, Дубровское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Старорусском районе.
 Каменка — деревня в Хвойнинском районе.
 Каменка — деревня в Холмском районе, Красноборское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Холмском районе, Тогодское сельское поселение.

Новосибирская область
 Каменка — посёлок в Искитимском районе.
 Каменка — посёлок в Мошковском районе.
 Каменка — село в Новосибирском районе.
 Каменка — деревня в Убинском районе.

Омская область
 Каменка — деревня в Полтавском районе

Оренбургская область
 Каменка — село в Александровском районе.
 Каменка — село в Грачёвском районе.
 Каменка — село в Октябрьском районе.
 Каменка — село в Сакмарском районе.
 Каменка — село в Сорочинском районе.

Орловская область
 Каменка — посёлок в Болховском районе.
 Каменка — деревня в Верховском районе, Русско-Бродское сельское поселение.
 Каменка — село в Верховском районе, Туровское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Глазуновском районе.
 Каменка — деревня в Залегощенском районе.
 Каменка — деревня в Знаменском районе.
 Каменка — деревня в Краснозоренском районе.
 Каменка — деревня в Малоархангельском районе, Ленинское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Малоархангельском районе, Луковское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Мценском районе.
 Каменка — село в Орловском районе.
 Каменка — деревня в Покровском районе.

Пензенская область
 Каменка — село в Башмаковском районе.
 Каменка — деревня в Вадинском районе.
 Каменка — город в Каменском районе.
 Каменка — село в Кузнецком районе.
 Каменка — село в Тамалинском районе.

Пермский край
 Каменка — деревня в Большесосновском районе.
 Каменка — деревня в Верещагинском районе.
 Каменка — посёлок в Кудымкарском районе.
 Каменка — деревня в Кунгурском районе.
 Каменка — деревня в Осинском районе.
 Каменка — деревня в Сивинском районе.
 Каменка — деревня в Суксунском районе.

Приморский край
 Каменка — село в Дальнегорском городском округе.
 Каменка — село в Чугуевском районе.

Псковская область
 Каменка — деревня в Бежаницком районе
 Каменка — деревня Великолукском районе, бывшая Букровская волость.
 Каменка — деревня в Великолукском районе, Лычёвская волость.
 Каменка — деревня в Великолукском районе, бывшая Черпесская волость.
 Каменка — деревня в Гдовском районе.
 Каменка — деревня в Дедовичском районе.
 Каменка — деревня в Дновском районе.
 Каменка — деревня в Локнянском районе, Миритиницкая волость.
 Каменка — деревня в Локнянском районе, Подберёзинская волость.
 Каменка — деревня в Невельском районе.
 Каменка — деревня в Опочецком районе, Варыгинская волость.
 Каменка — деревня в Опочецком районе, Макушинская волость.
 Каменка — деревня в Островском районе, Воронцовская волость.
 Каменка — деревня в Островском районе, Горайская волость.
 Каменка — деревня в Островском районе, Островская волость.
 Каменка — деревня в Печорском районе, Изборская волость.
 Каменка — деревня в Печорском районе, Кулейская волость.
 Каменка — деревня в Плюсском районе
 Каменка — деревня в Порховском районе, Зареченская волость.
 Каменка — деревня в Порховском районе, Полонская волость.
 Каменка — деревня в Порховском районе, Славковская волость.
 Каменка — деревня в Порховском районе, Туготинская волость.
 Каменка — деревня в Псковском районе
 Каменка — деревня в Пустошкинском районе, Забельская волость.
 Каменка — деревня в Пустошкинском районе, Щукинская волость.

Ростовская область
 Каменка — хутор в Боковском районе
 Каменка — село в Кашарском районе
 Каменка — хутор в Миллеровском районе

Рязанская область
 Каменка — деревня в Кораблинском районе.
 Каменка — деревня в Пителинском районе.
 Каменка — деревня в Сасовском районе.
 Каменка — деревня в Спасском районе.

Самарская область
 Каменка — посёлок в Исаклинском районе.
 Каменка — село в Шенталинском районе.

Саратовская область
 Каменка — село в Красноармейском районе.
 Каменка — село в Марксовском районе.
 Каменка — село в Пугачёвском районе.
 Каменка — село в Ртищевском районе.
 Каменка — село в Самойловском районе.
 Каменка — село в Турковском районе.

Свердловская область
 Каменка — посёлок в городском округе Артемовский.
 Каменка — посёлок в городском округе Белоярский.
 Каменка — посёлок в городском округе Красноуральск.
 Каменка — посёлок в городском округе Новолялинский.
 Каменка — деревня в городском округе Первоуральск.
 Каменка — село в городском округе Режевской.
 Каменка — посёлок в городском округе Сысертский.

Смоленская область
 Каменка — деревня в Вяземском районе, Мещёрское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Вяземском районе, Тумановское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Гагаринском районе
 Каменка — деревня в Глинковском районе
 Каменка — деревня в Демидовском районе
 Каменка — деревня в Духовщинском районе
 Каменка — деревня в Кардымовском районе
 Каменка — деревня в Рославльском районе
 Каменка — деревня в Руднянском районе
 Каменка — деревня в Смоленском районе
 Каменка — деревня в Угранском районе
 Каменка-1 — деревня в Угранском районе
 Каменка-2 — деревня в Угранском районе

Ставропольский край
 Каменка — упразднённый в 1957 году хутор в Арзгирском районе
 Каменка — посёлок в Благодарненском районе

Тамбовская область
 Каменка — село в Ржаксинском районе.

Татарстан
 Каменка — деревня в Азнакаевском районе.
 Каменка — посёлок в Альметьевском районе.

Тверская область
 Каменка — деревня в Весьегонском районе.
 Каменка — деревня в Калининском районе.
 Каменка — деревня в Калязинском районе.
 Каменка — деревня в Кимрском районе.
 Каменка — деревня в Краснохолмском районе.
 Каменка — деревня в Лесном районе.
 Каменка — деревня в Максатихинском районе.
 Каменка — деревня в Молоковском районе.
 Каменка — деревня в Нелидовском районе.
 Каменка — деревня в Оленинском районе, Гусевское сельское поселение.
 Каменка — деревня в Оленинском районе, Холмецкое сельское поселение.
 Каменка — деревня в Рамешковском районе.
 Каменка — деревня в Селижаровском районе.
 Каменка — деревня в Торопецком районе.
 Каменка — деревня в Удомельском районе.
 Каменка — деревня в Фировском районе.

Тульская область
 Каменка — деревня в Белевском районе.
 Каменка — деревня в Богородицком районе.
 Каменка — деревня в Венёвском районе.
 Каменка — деревня в Ефремовском районе.
 Каменка — деревня в Заокском районе.
 Каменка — деревня в Кимовском районе.
 Каменка — деревня в Киреевском районе.
 Каменка — село в Узловском районе.
 Каменка — деревня в Щёкинском районе.
 Каменка — село в Щёкинском районе.
 Каменка — деревня в Ясногорском районе.

Тюменская область
 Каменка — деревня в Заводоуковском районе.
 Каменка — село в Тюменском районе.

Ульяновская область
 Каменка — посёлок в составе города Ульяновск.

Хабаровский край
 Каменка — водомерный пост в районе имени Полины Осипенко

Челябинская область
 Каменка — посёлок в Кизильском районе.
 Каменка — посёлок в Троицком районе.

Ярославская область
 Каменка — деревня в Пошехонском районе.
 Каменка — деревня в Тутаевском районе.
 Каменка — деревня в Ярославском районе.
 Каменка-1 — деревня в Пошехонском районе
 Каменка-2 — деревня в Пошехонском районе

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория
 Каменка — село в Первомайском районе.
 Каменка — село включённое в состав Новоандреевки.
 Каменка — село включённое в состав Симферополя.
 Каменка — исчезнувшее село на территории Городского округа Керчь/Керченского городского совета.
 Каменка — исчезнувшее село на территории Городского округа Судак/Судакского городского совета.
 Каменка — исчезнувшее село на территории Джанкойского района.

Украина 
Винницкая область
 Каменка — село в Литинском районе.

Волынская область
 Каменка — село в Шацком районе.

Днепропетровская область
 Каменка — село в Апостоловском районе.
 Каменка — село в Днепровском районе.
 Каменка — село в Софиевском районе.

Донецкая область
 Каменка — посёлок в Енакиевском городском совете.
 Каменка — село в Добропольском районе.
 Каменка — село в Старобешевском районе, Коммунаровский сельский совет.
 Каменка — село в Старобешевском районе, Новозарьевский сельский совет.
 Каменка — село в Волновахском районе.
 Каменка — посёлок в Ясиноватском районе.

Житомирская область
 Каменка — село в Емильчинском районе.
 Каменка — село в Житомирском районе.
 Каменка — село в Малинском районе.
 Каменка — село в Новоград-Волынском районе.
 Каменка — село в Олевском районе.
 Каменка — село в Попельнянском районе.

Запорожская область
 Каменка — село в Новониколаевском районе.
 Каменка — село в Черниговском районе.

Ивано-Франковская область
 Каменка — посёлок в Рогатинском районе.

Киевская область
 Каменка — село в Вышгородском районе

Кировоградская область
 Каменка — село в Новомиргородском районе.

Луганская область
 Каменка — село в Лутугинском районе.
 Каменка — село в Новопсковском районе.
 Каменка — село в Перевальском районе.
 Каменка — село в Старобельском районе.

Львовская область
 Каменка — село в Сколевском районе.

Николаевская область
 Каменка — село в Еланецком районе.
 Каменка — село в Новоодесском районе.
 Каменка — село в Очаковском районе.

Одесская область
 Каменка — село в Беляевском районе.
 Каменка — село в Измаильском районе.
 Каменка — село в Раздельнянском районе.
 Каменка — село в Саратском районе.

Полтавская область
 Каменка — село в Диканьском районе.

Ровненская область
 Каменка — село в Березновском районе.

Сумская область
 Каменка — село в Середино-Будском районе.
 Каменка — село в Тростянецком районе.

Тернопольская область
 Каменка — село в Теребовлянском районе.

Харьковская область
 Каменка — село в Двуречанском районе.
 Каменка — село в Изюмском районе.
 Каменка — село в Красноградском районе.
 Каменка — село в Первомайском районе.

Херсонская область
 Каменка — село в Высокопольском районе.
 Каменка — село в Каховском районе.

Хмельницкая область
 Каменка — село в Городокском районе.
 Каменка — село в Изяславском районе.
 Каменка — село в Каменец-Подольском районе.
 Каменка — село в Славутском районе.

Черкасская область
 Каменка — город в Каменском районе.

Черниговская область
 Каменка — село в Менском районе.
 Каменка — село в Репкинском районе.

Черновицкая область
 Каменка — село в Глыбокском районе.

Чехия 
 Каменка — село в район Нови-Йичин Моравскосилезского края.
 Каменка — деревня в район Брно-город Южноморавского края.

Реки

Железнодорожные станции и платформы 
Белоруссия
 Каменка (платформа, Гродненская область) — остановочный пункт дизель-поездов в Островецком районе Гродненской области.

Россия
 Каменка (станция) — железнодорожная станция ведомственной Монзенской железной дороги в Вологодской области.
 Каменка (платформа, Горьковская железная дорога) — остановочный пункт в Республике Татарстан.
 Каменка (платформа, Приволжская железная дорога) — остановочный пункт в Саратовской области.

 Украина
 Каменка — станция Одесской железной дороги в городе Каменка Черкасской области.

См. также 
Составные топонимы
 Белая Каменка — село в Донецкой области.
 Великая Каменка — село в Ивано-Франковской области.
 Вершино-Каменка — село в Кировоградской области.
 ВИМ «Каменка» — бывший посёлок в Московской области.
 Гладковичская Каменка — село в Житомирской области.
 Долино-Каменка — село в Кировоградской области.
 Западная Каменка — река в Мурманской области.
 Ингуло-Каменка — село в Кировоградской области.
 Каменка-Бугская — город в Львовской области.
 Каменка-Бунино — деревня в Липецкой области.
 Каменка-Денисово — деревня в Тульской области.
 Каменка-Днепровская — город в Запорожской области.
 Подгородная Каменка — село в в Ульяновской области.
 Червоная Каменка — село в Кировоградской области.
 Чёрная Каменка — село в Черкасской области.
Страницы значений